Lozoya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lozoya (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Lozoya (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar